Willem I van Egmont (ca. 1180-1234)
Willem II van Egmont (ca. 1235-1304)
Willem III van Egmont (ca. 1278-1312)
Willem IV van Egmont (1412-1483)